Forsterina är ett släkte av spindlar. Forsterina ingår i familjen Desidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Forsterina